Die Basketball-Bundesliga-Saison 2018/19 (offiziell easyCredit Basketball-Bundesliga) war die 53. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison startete am 28. September 2018 und endete am 12. Mai 2019 mit dem 34. und letzten Spieltag. Daran schloss sich als Nachsaison die Finalrunde der acht bestplatzierten Mannschaften um die deutsche Meisterschaft an, die ausgespielt als Play-off-Serien im Modus Best-of-Five bis zum 23. Juni 2019 dauerte. Als amtierender Meister ging der FC Bayern München in die Saison. Die Mannschaft konnte mit einem Sweep in den Play-offs, also ohne eine Niederlage, den Titel verteidigen.

Allgemein 
 Mit dem SC Rasta Vechta (Absteiger Basketball-Bundesliga 2016/17) und den HAKRO Merlins Crailsheim (Absteiger Basketball-Bundesliga 2015/16) kehren zwei ehemalige Bundesligisten in das deutsche Oberhaus zurück. Der Vorjahresaufsteiger Rockets sowie die Tigers Tübingen, die seit 2004 der BBL angehörten, stiegen regulär ab. Erneut spielt mit den Telekom Baskets Bonn nur ein Verein aus Nordrhein-Westfalen in der BBL.
 Die Spielzeit 18/19 ist die Premierensaison des neuen Pokalmodus, bei dem die 16 Vereine, die im Vorjahr die Klasse hielten, den deutschen Pokalsieger ausspielen. Die erste Runde wird Anfang Oktober 2018 ausgespielt, das Finale am 17. Februar 2019.
 Wie bereits in der Vorsaison werden alle Liga-Spiele sowie die Spiele des neuen Pokalmodus und der All-Star-Day von Telekom Sport (live und On-Demand) übertragen.
 Erneut gibt es zwei Länderspielpausen. Die erste Pause startet Ende November 2018, die zweite Ende Februar nach dem Pokalfinale.

Internationale Wettbewerbe 
Wie bereits in der Vorsaison tritt der deutsche Meister in der EuroLeague und drei weitere deutsche Vertreter im EuroCup an. Obwohl Brose Bamberg für den EuroCup qualifiziert gewesen wäre, entschied man sich dafür, an der Basketball Champions League der FIBA teilzunehmen. Diese Bindung an den Wettbewerb gelte, die sportliche Qualifikation vorausgesetzt, für die folgenden fünf Jahre. Stattdessen rückten die Skyliners Frankfurt in den EuroCup nach.

Mannschaften

Tabelle 

 Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
 Endstand
 in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Play-offs 2018/19 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

FC Bayern München (1) – Löwen Braunschweig (8) 3:0 (70:59, 84:74, 87:77)
EWE Baskets Oldenburg (2) – Telekom Baskets Bonn (7) 3:0 (105:94, 97:87, 97:84)
Alba Berlin (3) – ratiopharm Ulm (6) 3:0 (107:78, 98:83, 100:83)
SC Rasta Vechta (4) – Brose Bamberg (5) 3:1 (96:85, 98:102, 87:78, 90:86)

Halbfinale

FC Bayern München (1) – SC Rasta Vechta (4)  3:0 (98:88, 89:71, 95:80)
EWE Baskets Oldenburg (2) – Alba Berlin (3)  0:3 (93:100, 68:79, 89:100)

Finale

FC Bayern München (1) – Alba Berlin (3) 3:0 (74:70, 82:77, 93:88)

Ehrungen 2018/19 

Quelle:

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:

 G Will Cummings (EWE Baskets Oldenburg)
 G T. J. Bray (Rasta Vechta)
 F Rokas Giedraitis (Alba Berlin)
 F Luke Sikma (Alba Berlin)
 C Rašid Mahalbašić (EWE Baskets Oldenburg)

All-BBL Second Team:

 G Peyton Siva (Alba Berlin)
 G DeAndre Lansdowne (Basketball Löwen Braunschweig)
 F Vladimir Lučić (FC Bayern München)
 F Danilo Barthel (FC Bayern München)
 C John Bryant (Gießen 46ers)

Weblinks 
 easyCredit Basketball Bundesliga – Webseite der Basketball-Bundesliga
 Telekom Sport/Basketball – Startseite des Streaming-Portals der BBL bei Telekom Entertain

Einzelnachweise 

2018/19
Basketballsaison 2018/19